CKI FM (de l'acrònim de Ciskei), emissora de ràdio pertanyent a la South African Broadcasting Corporation de Sud-àfrica
 Inhibidor de la cinasa dependent de ciclina (del seu nom en anglès Cyclin-dependent Kinase Inhibitor), proteïna inhibidora de la cinasa dependent de ciclina